Церковь Девы Марии:

 Церковь Девы Марии (Гданьск)
 Церковь Девы Марии Лоретанской
 Церковь Девы Марии (Нюрнберг)
 Церковь Девы Марии (Сайдабад)
 Церковь Девы Марии (Цвиккау)
 Церковь Пресвятой Девы Марии (Ченнаи)

Также именем Девы Марии названы другие храмы:
 Церковь Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (Пекин)
 Церковь Пресвятой Девы Марии Небесной (Шанхай)
 Церковь Успения Пресвятой Девы Марии (Краков)
 Церковь Пресвятой Девы Марии Царицы Ангелов (Сингапур)
 Церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской (Гатчина)
 Церковь Вознесения Девы Марии (Мост)
 Собор Рождества Пресвятой Девы Марии (Кошице)
 Церковь Пресвятой Девы Марии Лурдской (Шанхай)
 Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Баку)
 Церковь Непорочного Зачатия Девы Марии (Дюссельдорф)
 Церковь Рождества Пресвятой Девы Марии (Сингапур)

См. также